Medskogstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Medskogstjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (6,33 ha)
Medskogstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,12 ha)
Medskogstjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672379-136798), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Medskogstjärnen (Malungs socken, Dalarna, 673014-136105), sjö i Torsby kommun,  (7,44 ha)
Medskogstjärnen (Hälsingtuna socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Medskogstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (6,24 ha)
Medskogstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (0,9 ha)

Se även
Midskogstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn